Wichtige Namen und Zahlen, welche die Fußballabteilung der TSG 1899 Hoffenheim betreffen und die nur in Listenform dargestellt werden können, können neben dem Text mit der momentanen Software in der Wikipedia nur unzureichend dargestellt werden. Daher wird diese Seite genutzt, um im Hauptartikel auf diese Daten hinführen zu können, ohne dass der Artikel selbst dadurch überladen und eine anschauliche Formatierung unmöglich wird.

Erfolge 
 Vize-Meister der 2. Bundesliga und Aufstieg in die 1. Bundesliga: 2008
 Vize-Meister der Regionalliga Süd und Aufstieg in die 2. Bundesliga: 2007
 Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufstieg in die Regionalliga Süd: 2001
 Meister der Verbandsliga Baden und Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg: 2000
 Badischer Pokalsieger: 2002, 2003, 2004, 2005

Bedeutende Spiele der Vereinsgeschichte

Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen

Erstes Spiel in der 2. Bundesliga

Sieg über Tabellenführer Borussia Mönchengladbach

Erstes Spiel in der 1. Bundesliga

Erstes Heimspiel in der Rhein-Neckar Arena

4:5-Niederlage bei Werder Bremen

Spitzenspiel bei Bayern München

Sieg über Tabellenführer Borussia Dortmund

Rettung auf Relegationsplatz 16

Relegationsspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern

Niederlage nach Phantomtor gegen Leverkusen 
Für detaillierte Informationen siehe hier.

Sieg über Tabellenführer FC Bayern München

Play-offs zur Champions League gegen den FC Liverpool

Personen

Funktionäre 
 Präsident: Kristian Baumgärtner
 Leiter Profifußball: Alexander Rosen
 Geschäftsführer: Frank Briel (Finanzen, Organisation, Personal/IT), Jan Mayer (Innovation, Unternehmensentwicklung), Denni Strich (Sales, Marketing, Kommunikation)
 Leiter der TSG-Akademie (Nachwuchszentrum): Jens Rasiejewski
 Teammanager: Markus Vollmar

Manager 
 Jan Schindelmeiser: Juli 2006 bis 30. Juni 2010
 Ernst Tanner: 1. Juli 2010 bis 22. März 2012
 Markus Babbel: 22. März 2012 bis 18. September 2012
 Andreas Müller: 18. September 2012 bis 2. April 2013
 Alexander Rosen: seit dem 2. April 2013 als Leiter Profifußball

Trainer 
 Egon Ludwig: ca. 1990 bis ca. 1992
 Roland Schmitt: ca. 1995 bis 1998
 Raimund Lietzau: 1998 bis 14. März 1999
 Günter Hillenbrand: 15. März 1999 bis 30. August 1999
 Riko Weigand: 31. August 1999 bis 12. März 2000
 Alfred Schön: 13. März bis 30. Juni 2000
 Hansi Flick: 1. Juli 2000 bis 19. November 2005
 Roland Dickgießer: 19. November 2005 bis 10. Januar 2006 (Interimstrainer)
 Lorenz-Günther Köstner: 10. Januar 2006 bis 24. Mai 2006
 Alfred Schön: 24. Mai 2006 bis 22. Juni 2006 (Interimstrainer)
 Ralf Rangnick: 22. Juni 2006 bis 1. Januar 2011
 Marco Pezzaiuoli: 1. Januar 2011 bis 30. Juni 2011
 Holger Stanislawski: 1. Juli 2011 bis 9. Februar 2012
 Markus Babbel: 10. Februar 2012 bis 3. Dezember 2012
 Frank Kramer: 3. Dezember 2012 bis 31. Dezember 2012 (Interimstrainer)
 Marco Kurz: 1. Januar 2013 bis 2. April 2013
 Markus Gisdol: 2. April 2013 bis 26. Oktober 2015
 Huub Stevens: 26. Oktober 2015 bis 10. Februar 2016
 Julian Nagelsmann: 11. Februar 2016 bis 18. Mai 2019
 Alfred Schreuder: 29. Juni 2019 bis 8. Juni 2020
 Matthias Kaltenbach: 9. Juni 2020 bis 27. Juni 2020 (Interimstrainer)
 Sebastian Hoeneß: 2. August 2020 bis 17. Mai 2022
 André Breitenreiter: 1. Juli 2022 bis 6. Februar 2023
 Pellegrino Matarazzo: seit 8. Februar 2023

1. Vorstände 

Quelle: 100 Jahre TSG Hoffenheim, S. 149

Mitgliederzahlen 

Quelle: 100 Jahre TSG Hoffenheim, S. 151

Statistiken

Spielstatistiken in der Bundesliga 
 Höchster Sieg: 31. März 2018, TSG Hoffenheim – 1. FC Köln (6:0, gleichzeitig höchster Heimsieg)
 Höchster Auswärtssieg: 21. Dezember 2014, Hertha BSC – TSG Hoffenheim (0:5)
 Höchste Niederlage: 10. März 2012, Bayern München – TSG Hoffenheim (7:1) (gleichzeitig höchste Auswärtsniederlage)
 Höchste Heimniederlage: 1. September 2012, TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (0:4)
 Torreichste Partie: 27. September 2008, Werder Bremen – TSG Hoffenheim (5:4)
 Längste Siegesserie: 5 Spiele (27. September bis 9. November 2008 sowie 25. September bis 5. November 2016)
 Längste Niederlagenserie: 6 Spiele (10. November 2012 bis 19. Januar 2013)
 Längste Remisserie: 5 Spiele (21. Februar 2009 bis 21. März 2009)
 Längste Serie ohne Niederlage: 17 Spiele (28. August 2016 bis 28. Januar 2017)
 Längste Serie ohne Sieg: 12 Spiele (31. Januar bis 9. Mai 2009)
 Anzahl Spieltage als Tabellenführer: 16

Herausragende Spielerleistungen 
Der Spieler mit den meisten Einsätzen für Hoffenheim seit dem Oberliga-Aufstieg 2000 ist Sebastian Rudy mit 273 Liga- und 22 DFB-Pokalspielen sowie 2 Relegationsspielen und 7 Einsätzen in der Europa League. Die meisten Tore für die TSG seit der Professionalisierung Anfang der 2000er Jahre erzielte Andrej Kramarić mit 88 Liga- und 15 Pokaltoren für Hoffenheim. Die ewige Torschützenliste des Vereins führt der heutige Betreuer Heinz Seyfert an, der 227 Pflichtspieltore zwischen 1963 und 1992 erzielte. Der erste Hattrick in der Bundesliga gelang Vedad Ibišević am siebten Spieltag der Saison 2009/10, als er im Heimspiel gegen Hertha BSC in der ersten Halbzeit dreimal traf.

Rekordspieler in der Bundesliga 
Folgende Spieler wurden in mehr als 100 Bundesligaspielen für Hoffenheim eingesetzt: (Spieler, die in der Saison 2021/22 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag stehen, sind fett gedruckt; Stand: 17. Mai 2022)
 273 Spiele: Sebastian Rudy
 262 Spiele: Oliver Baumann
 216 Spiele: Andreas Beck
 192 Spiele: Andrej Kramarić
 177 Spiele: Pavel Kadeřábek
 171 Spiele: Sejad Salihović
 155 Spiele: Kevin Vogt
 140 Spiele: Marvin Compper
 140 Spiele: Roberto Firmino
 132 Spiele: Kevin Volland
 130 Spiele: Florian Grillitsch
 123 Spiele: Eugen Polanski
 121 Spiele: Ermin Bičakčić
 108 Spiele: Niklas Süle
 108 Spiele: Stefan Posch
 106 Spiele: Nadiem Amiri
 100 Spiele: Ádám Szalai

Europapokalbilanz

Siehe auch 
 Liste der Spieler der TSG 1899 Hoffenheim

Einzelnachweise 

Namen und Zahlen
Hoffenheim, TSG 1899